

Bułgaria 
 Stara reka – wieś w obwodzie Jamboł 
 Stara reka – wieś w obwodzie Sliwen
 Stara reka – rezerwat przyrody w górach Stara Płanina  
 Stara reka – rzeka w północno-wschodniej Bułgarii, dopływ Golamej kamczii
 Stara reka – rzeka w północnej Bułgarii, dopływ Jantry 
 Stara reka – rzeka w południowej Bułgarii, dopływ Maricy 
 Stara reka – rzeka w południowej Bułgarii, dopływ Strjamy